James M. Buchanan – ekonomista, laureat Nagrody Nobla
 James Buchanan – prezydent USA
 James P. Buchanan – kongresmen z Teksasu

Zobacz też 
 Buchanan